El Parque Nacional Gregory es un parque nacional en el Territorio del Norte (Australia), ubicado a 359 km al sur de Darwin.

Véase también 
 Zonas protegidas del Territorio del Norte

Gregory, Parque Nacional
Áreas protegidas establecidas en 1990
Australia en 1990